Giuseppe Belli ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Belli (Sänger) (auch Giovanni Belli; † 1760), italienischer Opernsänger (Kastrat/Sopran)
 Giuseppe Belli (Physiker) (1791–1860), italienischer Physiker
 Giuseppe Gioachino Belli (1791–1863), italienischer Dichter